Glover House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Glover House (Connecticut), ID-Nr. 82004369
 Glover House (Massachusetts), ID-Nr. 89001328
 Glover House (Washington), ID-Nr. 73001892